Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (hiszp. Cámara de Comercio Polaco-Española) – oficjalna niedochodowa instytucja pozarządowa, zrzeszona w Krajowej Izbie Gospodarczej, która powstała z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców.

Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Główne zadania 
Do głównych zadań Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej należy:
 działanie na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Hiszpanii,
 ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie norm rzetelnego postępowania,
 gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w tym zwłaszcza informacji rynkowych i finansowo-ekonomicznych służących promowaniu polskiego eksportu oraz współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej,
 udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno-handlowego członków Izby,
 propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych;
 organizowanie wystaw, targów, konferencji, seminariów, misji handlowych i inwestycyjnych oraz innych wydarzeń o charakterze promocyjnym.

Siedziba 
W latach 2004–2019 jej siedziba znajdowała się w Warszawie przy ul. Arabskiej 9, a obecnie mieści się przy ul. Trębackiej 4.

Propolski samorząd gospodarczy w Hiszpanii 
W okresie międzywojennym, funkcjonowała Polsko-Hiszpańska Izba Handlowa w Barcelonie (Cámara Oficial de Comercio Hispano-Polonesa en Barcelona), z siedzibą w Barcelonie przy calle Fontanella 10 (1931–1936).

Współcześnie, w 1994 powołano w Barcelonie, przenosząc ją później do Madrytu Hiszpańsko-Polską Izbę Handlową (Cámara de Comercio Hispano-Polaca), mając początkowo biuro w Madrycie przy C\ Trole Nº 16, obecnie przy calle San Juan de la Salle 3.

Zobacz też 
 Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego
 Ambasada Hiszpanii w Polsce

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne
 Statut Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

Linki zewnętrzne 
 strona Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

Izby gospodarcze
Gospodarka Hiszpanii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-hiszpańskie